Paulli är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Daniel Paulli
 Holger Simon Paulli
 Jakob Peter Mynster Paulli
 Joachim Richard Paulli
 Just Henrik Voltelen Paulli
 Richard August Simon Paulli
 Richard Jakob Paulli (1890–1975), dansk bibliotekarie och litteraturkritiker
 Simon Paulli